Степно́вский райо́н — топоним:

 Степновский район — район в Ставропольском крае (1924—1929, 1935—1958, с 1972).
 Степновский район — до 1952 года название Целинного района Астраханской области (1944—1952).
 Степновский район — название района в Ростовской области (1947—1957).